C18H32O2 – formula molecolare dell'acido chaulmoogrico
C18H32O2 – formula molecolare dell'acido laballenico
C18H32O2 – formula molecolare dell'acido linoelaidico
C18H32O2 – formula molecolare dell'acido linoleico
C18H32O2 – formula molecolare dell'acido malvalico
C18H32O2 – formula molecolare dell'acido rumenico
C18H32O2 – formula molecolare dell'acido stearolico
C18H32O2 – formula molecolare dell'acido taririco
C18H32O2 – formula molecolare dell'acido tassoleico

Formule molecolari